Vianópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vianópolis (ort), Goiás, 
 Vianópolis (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar